Вергопуло — греческая фамилия. Известные носители:

 Вергопуло, Спиридон Иванович — Георгиевский кавалер; майор; № 9834; 26 ноября 1855
 Вергопуло, Эммануил Иванович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 4607; 16 декабря 1831, впоследствии вице-адмирал (30 августа 1855)
 Вергопуло, Иван Эммануилович (ум. после 1915) — чиновник МВД, действительный тайный советник
 Вергопуло, Юрий Георгиевич (род. 1947) — советский футболист, советский и российский футбольный арбитр; инспектор